Bolang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bolang, Karawang, by, 
 Bolang, Lebak, by, 
 Bolang, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar